Rio Matrinchã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio São João da Barra, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Quinze de Agôsto, vattendrag, Mato Grosso, 
 Rio Matrinchã (vattendrag i Brasilien), Goiás, 

Robotskapade Brasilienförgreningar